Kotler ist der Familienname folgender Personen:

 Oded Kotler (* 1937), israelischer Schauspieler, Preisträger Bester Schauspieler bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 1967
 Philip Kotler (* 1931), US-amerikanischer Marketing- und Managementforscher

siehe auch:
 Cotler